13-й выпуск  Страде Бьянке — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 9 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019 (категория 1.UWT).

Участники

Маршрут 
Гонка стартовала на площади Пьяццале делла Либерта перед крепостью Медичи в Сиене и финишировал в самом сердце того же средневекового города на площади Пьяцца-дель-Кампо в том же городе, после небольшого мощёного подъёма на Via Santa Caterina с максимальным градиентом до 16 %.

Маршрут протяжённостью 184 километра включал 63 километра (34,2 % дистанции) грунтовых дорог разделённых на 11 участков.

Помимо грунтовой дороги, гонка характеризовалась очень волнистой и неровной трассой, с многочисленными изгибами и первым сложным подъёмом с градиентом близкими к 10 % на втором участке грунтовой дороги. Вскоре после сложного подъёма шёл асфальтированный участок в конце которого начинался подъёмом в Монтальчино — 4 км с градиентом 5 %. Последний отрезок грунтовой дороги — Тольфе — заканчивался в 12 км от финиша. В 2 км от финишной линии начинался подъём на Порта ди Фонтебранда с градиентом 9−10 % и с максимальным 16 % на Виа-ди-Санта-Катерина, в 500 метрах от финиша на Пьяцца-дель-Кампо.

Ход гонки 
184-километровая классическая однодневка по дорогам Тосканы началась в высоком темпе. Атак было много, но в первое время они оказывались безуспешными. Только после 40 километров образовался отрыв, в котором оказалось четверо гонщиков: Александр Женье, Нико Денц (оба – ), Диего Роза () и Лео Венсан (). Большого простора лидерам не давали, их максимальное преимущество не достигало четырех минут. Примерно за 100 километров до финиша впереди осталось всего двое – Денц и Роза, два их попутчика по разным причинам из отрыва выпали. Позже Диего Роза уехал вперёд в гордом одиночестве, Денц проигрывал ему около полутора минут, а основная группа чуть менее двух. 

На восьмом участке особенно активен был Тим Велленс (), но две его атаки накрыли. Сначала это сделал Максимилиан Шахманн (), а потом Алексей Луценко (). Когда ситуация более-менее успокоилась, в элитной группе собралось 15 гонщиков, а работать на первой позиции стал Ив Лампарт, который работал на Жулиана Алафилиппа и Зденека Штыбара (все – ). Помимо них в группе находились Тим Велленс, Тиш Беноот (оба – Lotto Soudal), Саймон Кларк, Альберто Беттиоль (оба – EF Education First Team), Алексей Луценко, Якоб Фульсан (оба – Astana Pro Team), Максимилиан Шахманн (Bora – Hansgrohe), Ваут ван Арт (), Ромен Сегль (), Роберт Пауэр () и Том Скуйныш (). 

На гравии удача отвернулась от Беттиоля и Шахманна, получивших проколы и отставших по этой причине от группы. За 36 километров до финиша группа преследования догнала Роза. В этот момент следующее формирование уступало около одной минуты, в нем находились Винченцо Нибали () и Герайнт Томас (Team Sky), но было понятно, что вернуться к лидерам им будет затруднительно. Шахманн предпринял отчаянную попытку вернуться в первую группу, он атаковал вместе с Вячеславым Кузнецовым () за 32 километра до финиша. Кузнецов практически не выходил на смены, но Шахманна это не смущало. Перед девятым участком белых дорог немец сократил отставание до 10 секунд, а вскоре и вовсе окончательно закрыл просвет. К несчастью для Шахманна, сразу после этого начались атаки. Вперед ринулся Якоб Фульсан, ван Арт закрыл атаку датчанина сразу же, чуть позже к ним переложился Жулиан Алафилипп. Том Скуиныш тоже пытался к ним перебраться, но сделать этого ему не удалось.

Тройка Фульсан - ван Арт - Алафилипп начала набирать преимущество, за 20 километров до конца она имела 25-секундный запас над ближайшими преследователями. На 10-м участке еще одно мощное ускорение выдал Фульсан, его темп оказался не по зубам ван Арту, сразу отвалившемуся достаточно далеко. В группе преследования атаковал Саймон Кларк, но его никуда не отпустили. За 15 километров до завершения гонки в центре Сиены Фульсан и Алафилипп уже везли группе минуту, ван Арт ехал один на третьем месте. 

На последнем 11-м участке гравия Фульсан вновь атаковал, однако отцепить Алафилиппа у него так и не получилось. После прохождения этого сектора ван Арт проигрывал дуэту лидеров уже больше полуминуты, а следующее формирование имело полутора минутный дефицит. За шесть километров Фульсан решился на неожиданную атаку на пологом холме, но Алафилипп в очередной раз вцепился в его заднее колесо. Темп первых двух гонщиков упал, они явно начали беречь силы на штурм заключительного холма. В связи с этим к ним стал приближаться ван Арт, за два километра до конца он проигрывал Фульсану и Алафилиппу всего 12 секунд. 

За километр до финиша ван Арт догнал двух первых гонщиков и сразу попытался от них уехать, Алафилипп был начеку и не позволил бельгийцу сбежать. Примерно за 600 метров до окончания классики Фульсан пошел в последнюю атаку, ван Арт сразу отвалился, а вот Алафилипп опять уцепился за гонщика Astana Pro Team. Француз выдержал напор очень сильного конкурента и обошел его перед последним спуском. Алафилипп финишировал первым, Фульсан через две секунды вторым, ван Арт сумел закончить гонку третьим, проиграв победителю 27 секунд.

Результаты

Список участников с результатами

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Италии в 2019 году
Март 2019 года